Florin Pește (n. 8 iunie 1971) este un compozitor și cântăreț de manele din România. S-a făcut remarcat datorită multor melodii cântate alături de alți cântăreți de manele precum: Denisa, Laura, Diana. A cucerit topurile muzicale alături de Denisa Răducu, Laura, Mr Juve. Pe atunci, el compunea piesele acestora, dar și interpreta melodii care-i erau dragi. În prezent, Florin Pește a devenit producător muzical și deține un studio la care au înregistrat majoritatea maneliștilor cu nume din România. Florin Pește este unchiul Denisei Răducu, una dintre persoanele care au ajutat-o pe aceasta să devină celebră.
Trupa "Frații Pește" a apărut în 1985. La vremea respectivă, formația era compusă din Florin și Neluț Pește, cărora li s-au alăturat Ilie Pește, Milan și Costică. 
Florin Pește este tatăl cântărețului Adrian Pește.

Piese notabile 
 Florin Pește, Laura și Play AJ - Dulce, amar
 Trupa lu Pește - Romanes love story
 Florin Pește & Diana - Ce fericiți am fi
 Florin Pește & Diana - Ochii nevăzuți se uită
 Florin Pește, Diana & Play AJ - Lasă-mă în pace
 Florin Pește, Diana & Laura - Între cer și pământ

Note

Nașteri în 1971
Români în viață
Cântăreți români de manele
Cântăreți români
Textieri români de manele
Cântăreți români în viață